Plattenberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Plattenberg (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Plattenberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Plattenberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Plattenberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Plattenberg (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Plattenberg (Gemeinde Laussa), Ort bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Berge und Erhebungen:
 Plattenberg (Adula) (3041 m), in den Adula-Alpen im Kanton Graubünden
 Plattenberg (Glarner Alpen) (2082 m), in den Glarner Alpen im Kanton Glarus
 Zadní Planina (1423 m), im östlichen Teil des Riesengebirge-Hauptkamms in Tschechien
 Blatenský vrch (1043 m), im Erzgebirge, Tschechien
 Plattenberg (Ybbstaler Alpen) (919 m), Vorberg des Spadenbergs im Ennstal, Ybstaler Alpen, Oberösterreich
 Velký Zvon (859 m), im Oberpfälzer Wald, Tschechien
 Plattenberg (Weistrach) (750 m), in der Gemeinde Weistrach, Ybstaler Alpen, Niederösterreich; mit Elisabethwarte
 Lišák (710 m), in der Všerubská vrchovina, Tschechien
 Plattenberg (Erkheim) (688 m), im Landkreis Unterallgäu, Bayerisch-Schwaben
 Blatná (Fichtelgebirge) (641 m), im Fichtelgebirge, Tschechien
 Plattenberg, Anhöhe in den Urner Alpen nordöstlich des Gitschen, Kanton Uri, Schweiz 
 Plattenberg (Kleinwallstadt) (275 m), im Maintal, Spessart, Unterfranken

Siehe auch:
 Blettenberg
 Plettenberg (Begriffsklärung)